Lokomotiv Stadion (Kassa)
Lokomotiv Stadion (Mezdra)
Lokomotiv Stadion (Moszkva)
Lokomotiv Stadion (Nyizsnyij Novgorod)
Lokomotiv Stadion (Plovdiv)
Lokomotiv Stadion (Szófia)
Lokomotiv Stadion (Tavrija)

Sport egyértelműsítő lapok